Àcid aspàrtic, compost químic.
 Asp (en castellà, Aspe), població valenciana.
 Aspe, empresa de pilota basca
 Pic d'Aspe, muntanya de la província d'Osca.